Lemia steht für:
 ein Synonym der Gattung Pflanzengattung Portulak, siehe Portulak (Gattung)
 Leimea Leten, osttimoresischer Suco